Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 30:

 30 Syberyjski Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1921–1922 → 9 pac
 30 Dywizjon Artylerii Ciężkiej I–VIII 1939 → II/3 pac
 30 Dywizjon Artylerii Ciężkiej III–IX 1939
 30 Berliński Dywizjon Artylerii Haubic 1946–1947 → 30 dac
 30 Berliński Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1947–1949
 30 Berliński Dywizjon Rozpoznania Artyleryjskiego 1967–1979
 30 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1951–1955 i 1957–1967
 30 Dywizjon Rozpoznania Artyleryjskiego 1987-1992